5. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 127,4 km lang , som blev kørt den 13. august 2022 med start i  og mål i . Den blev betragtet som løbets “Dronningetape”, da den sluttede med en ti km lang stigning op til målet ved Norefjell Ski & Spa.

Etapen blev vundet af den danske mester Cecilie Uttrup Ludwig fra , og hun overtog samtidig løbets gule førertrøje.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

05